Николай Иосса: Иосса, Николай Александрович (1845—1916) — русский горный инженер и металлург; сын А. А. Иоссы.
 Иосса, Николай Андреевич (1815—1887) — горный инженер, минцмейстер.